Katharina von Kastilien 
(* 14. Januar 1507 in Torquemada; † 12. Februar 1578 in Lissabon) war eine Infantin von Kastilien aus dem Hause Habsburg. Von 1525 bis 1557 war sie durch Heirat Königin von Portugal.

Jugend 
Katharina war eine, nach dem Tod ihres Vaters geborene Tochter des Königs Philipp I. von Kastilien (der Schöne) und der Königin Johanna I. von Kastilien (die Wahnsinnige). Sie hatte fünf Geschwister: die römisch-deutschen Kaiser Karl V. (1500–1558) und Ferdinand I. (1503–1564), Eleonore (* 1498, die spätere Königin von Portugal und Frankreich), Isabella (* 1501, die spätere Gemahlin Christians II. von Dänemark) sowie Maria (* 1505, die spätere Gemahlin König Ludwigs II. von Ungarn und Böhmen) 

Katharinas Vater Philipp starb am 25. September 1506 im Alter von 28 Jahren. Nach seinem Tod verschlimmerte sich die psychische Erkrankung ihrer Mutter Johanna. Im Jahr 1507 übernahm Katharinas Großvater Ferdinand II. von Aragonien in Kastilien die Regentschaft für die als regierungsunfähig erklärte Johanna. Im Februar 1509 verfügte Ferdinand Johannas Festsetzung im königlichen Palast von Tordesillas. Die damals zweijährige Katharina blieb bei ihrer Mutter. Ihr Bruder Ferdinand hatte unter der Obhut seines Großvaters Ferdinand einen eigenen Hofstaat in Kastilien. Ihre Geschwister Eleonore, Karl und Isabella wuchsen in Mechelen in den Niederlanden bei ihrer Tante Margarete von Österreich auf.

Katharinas Mutter, Königin Johanna, hatte am Hof ihrer Mutter, Königin Isabella, eine humanistisch geprägte Ausbildung erhalten. Johanna vermittelte ihrer Tochter trotz ihrer Isolation eine sorgfältige Ausbildung und ein solides kulturelles Wissen, das Katharina auf ihre spätere Rolle als Königin Portugals vorbereitete. Katharina beherrschte Latein und konnte Griechisch lesen. Sie spielte verschiedene Musikinstrumente.

Ehe und spätere Jahre 
1525 heiratete Katharina König Johann III. von Portugal und wurde bis zum Tode ihres Mannes 1557 Königin von Portugal.

Die sehr energisch auftretende Katharina übte maßgeblichen Einfluss auf die portugiesische Politik aus. So bewirkte sie 1536 die Einführung eines Inquisitionstribunals in Portugal. Kurz vor seinem unerwarteten Ableben (1557) ernannte Johann III. seine Gattin zur Regentin für seinen erst dreijährigen Enkel Sebastian, der aus der Ehe des jung verstorbenen Prinzen Johann Manuel mit Johanna hervorgegangen war. Katharina teilte sich die Regentschaft mit ihrem Schwager, dem damaligen Kardinal-Infanten und späteren portugiesischen König Heinrich. Als Regentin veranlasste Katharina, dass 1559 in Évora eine Universität errichtet wurde. Außerdem beantragte sie, für die portugiesische Herrschaft im Orient ein Inquisitionstribunal in Goa zu gründen.

Da sie sich bald mit ihrem Mitregenten zerstritt, zog Katharina schon 1560 ihre Abdankung in Erwägung. Sie geriet stärker in die Kritik, als 1562 infolge der verspäteten Entsendung von Entsatztruppen der Stützpunkt Mazagão in Afrika verloren ging. Als Konsequenz ging Katharina in ein Kloster, überwachte aber die Erziehung ihres Enkels, bis er 1568 im Alter von 14 Jahren mündig erklärt wurde. Da er geistig labil war, suchte Katharina auch während seiner Herrschaft Einfluss auf ihn zu nehmen, ohne dass sie seinen Feldzug nach Marokko verhindern konnte, in dem er 1578 fiel. Vor der Nachricht seines Todes war aber Katharina bereits im Alter von 71 Jahren verstorben. Sie wurde im Hieronymitenkloster zu Lissabon beigesetzt.

Nachkommen 
Katharina und Johann III. hatten folgende Kinder:
 Alfons (* 1526, † 1526)
 Maria von Portugal (1527–1545), durch Heirat Königin von Spanien ⚭ 1543 Philipp II. König von Spanien
 Isabella (* 1529, † 1529)
 Beatriz (* 1530, † 1530)
 Emanuel (1531–1537), 1535 zum Thronfolger bestimmt
 Philipp (1533–1539), 1537 zum Thronfolger bestimmt
 Dionysos (Dinis) (1535–1537),
 Johann Manuel von Portugal (1537–1554), Kronprinz von Portugal; ⚭ 1552 Johanna von Spanien (1535–1573)
 Anton (1539–1540)

Vorfahren

Weblinks

Literatur 
 Brigitte Hamann (Hrsg.): Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. 4., korrigierte Auflage. Carl Ueberreuter, Wien 1988, ISBN 3-492-03163-3, S. 235 f.

Einzelnachweise 

Königin (Portugal)
Habsburger (Leopoldinische Linie)
⚭Katharina #Kastilien
Person (Zeit der spanischen Habsburger)
Geboren 1507
Gestorben 1578
Frau